Příjmení Čechov nosí více různých osobností:

 Andrej Čechov (1545–1629) – ruský kovolijec
 Anton Pavlovič Čechov (1860–1904) – ruský spisovatel a dramatik

 jiný význam
 Pavel Čechov – fiktivní postava ze seriálu Star Trek
 Čechov (město) – ruské město v Moskevské oblasti
 Viťaz Čechov – ruský hokejový tým

Ruská příjmení
Rozcestníky - příjmení